es un personaje de la serie de anime y manga Fullmetal Alchemist.

Greed es un homúnculo, un hombre creado artificialmente. Su nombre significa Avaricia, y lleva la marca de Ouroboros que caracteriza a los suyos sobre el dorso de su mano izquierda, simbolizando que desea coger todo lo que pueda. De hecho, su personalidad ilustra esto mejor que nada.

Su habilidad especial es un escudo que puede cubrir espontáneamente su piel, hecho endureciendo el carbono de su cuerpo. Se le denomina el Escudo Definitivo.

Descripción y personalidad 
Antes de posesionarse del cuerpo de Ling Yao, el aspecto físico de Codicia era el de un hombre alto, acuerpado y de cabello en forma de espinas, vestido con un chaleco ovejero, pantalón, botas y lentes oscuros.La marca de Uroboros, seña destacada de los homúnuculos se encuentra situada, en su caso, en el dorso de la mano izquierda simbolizando la razón de su existencia: obtener todo lo que quiera. De hecho, su personalidad es una clara alusión al pecado capital al que simboliza: Avaricia. Cuando se posesiona del cuerpo de Ling Yao, su fisionomía es diferente al mostrar por breves momentos, la quijada desmesurada de su cuerpo anterior y los ojos del mismo color púrpura que tenía antiguamente.

Poderes y habilidades 
Al ser miembro de los homúnculos, Codicia (en ambas encarnaciones) posee las capacidades estándar de su raza: regeneración rápida, una mayor fuerza y velocidad, así como estar cerca de la inmortalidad. En cuanto a su poder único , tiene la capacidad de reordenar la configuración de los átomos de carbono de su cuerpo, lo que le permite convertir su piel en grafeno. Por lo general utiliza esta capacidad para fortalecer la parte de la densidad de determinadas partes de su cuerpo durante la batalla, pero se puede extender el efecto a su totalidad. De esta forma, se asemeja a un demonio negro de piel con un semblante facial malévolo. Como Codicia tiene el control sobre la configuración de los átomos de carbono de su cuerpo, las sustancias en que puede convertir su piel pueden variar en función de sus intenciones. Se puede optar por convertir su piel en la sustancia indestructible, o en un grafito débil. En cuanto al segundo Codicia , mientras que comparte los mismos poderes, se ve potenciado por las habilidades de Ling tales como el conocimiento con la espada. Aunque él prefiere utilizar su escudo final para formar garras), dejando gran parte de su cuerpo vulnerable a un ataque (sólo con su escudo en otras áreas para protegerlos de los ataques de forma temporal), en el capítulo 100 del manga, Ling pidió más poder a Codicia y, finalmente, asumió una armadura completa, la forma supuestamente invencible. Además, fusionado con el cuerpo de Ling permite a los dos cambiar convenientemente durante la batalla (aunque no le gusta tener que hacer esto, ya que teme que Ling simplemente se escape con este cuerpo), lo que les permite compensar entre sí sus debilidades (es decir, Codicia, puede convocar el Escudo Final, mientras que Ling puede sentir la presencia de personas y diferenciarlos de los homúnculos).

Historia

Anime 
Greed, nació como homúnculo cuando Dante intentó resucitar a una persona muy querida para ella, mediante alquimia humana . Naturalmente, no es humano, aunque lo parezca. Resultó ser demasiado avaricioso, y se rebeló contra Dante. Por eso, ella lo encerró mediante alquimia bajo el Laboratorio n.º 5. Para ello, usó la calavera de la persona que se intentaba resucitar al crear a Greed, manteniéndolo sellado durante cerca de 130 años. Es el segundo homúnculo por orden de antigüedad, después de Envy

Cuando los hermanos Elric irrumpieron en el Laboratorio n.º 5, el sello que le mantenía encerrado se rompió, y él escapó. Antes de irse, cogió la calavera que le mantenía debilitado para conservarla él mismo. Liberó a las quimeras que estaban encerradas allí, y se marchó con las que eran de base humana, acompañado de Kimbly, el Alquimista Carmesí, y por Shou Tucker, el Alquimista de la Vida. Con todos ellos, marchó a Dublith, estableciéndose en un oscuro tugurio llamado El Nido del Diablo.

Manda a Bido para que vigile a Ed, y luego para que junto a Kimbly secuestre a Wrath. Desea atraer al nuevo homúnculo a su lado, pero cuando ve que Envy y Sloth también están tras él, ceja en su empeño.

La ambición de Greed alcanza su máxima cota cuando Tucker le habla de Alphonse Elric, de cómo es sólo un alma en un cuerpo que no se cansa y no envejece. Bido comprueba esta teoría decapitando a Al y La avaricia del homúnculo le hace querer un cuerpo así, y sabiendo que los hermanos están en casa de Dante , secuestra a Alphonse para que le revele su secreto, además de pelear y vencer a Ed.

Izumi y Ed entran en la guarida de Greed para rescatar a Al, y algo después los militares, comandados por Frank Archer. La mayor parte de las quimeras al servicio de Greed mueren en el asalto de los soldados, pero el homúnculo escapa junto a Dorochet y Roa, que lleva la armadura de Al, y dentro de ésta, a Martel, para evitar que Alphonse se escape.

Greed se esconde en un cobertizo, pero Lust y Gluttony llega para capturarle. Dorochet y Roa le cubren mientras él huye con Al y Martel, pero ambas quimeras mueren en la lucha.

Greed decide ir a casa de Dante, aunque no sabe muy bien qué espera allí. Al llegar, Dante le lleva hasta el esqueleto de la persona que se trató de resucitar al crear a Greed, y eso le debilita lo suficiente como para que caiga sobre un círculo de transmutación que le hace escupir toda la Piedra Filosofal incompleta que lleva en su interior.

Poco después, Ed llega a la casa de Dante y lucha con Greed. Dado el estado de éste, Greed fue vencido y muerto por el alquimista, no sin antes revelarle a éste el secreto de la debilidad de todo homúnculo.

Su cuerpo se disuelve en Agua Roja, y la calavera que le mantenía sellado se quiebra al morir él.

En el especial Reflections, Envy revela que la persona a quien Dante quería resucitar, era un muchacho que la había amado, pero ella no lo amaba (porque amaba a Hohenheim de la Luz) y que solo lo había revivido como un experimento, ya que necesitaba otro homúnculo para comprobar la efectividad de la piedra roja que ella había creado. Envy insinúa que Greed aun ama a Dante y que por eso no quiere estar a su lado, incluso le pregunta si eso es verdad al propio Greed, que al no contestar dándole rodeos a la pregunta da entender que si, aun la ama.

Manga 
En el manga, todo es distinto a partir de la huida de Greed y las quimeras del Laboratorio n.º 5, aparte de que Tucker no va con él, porque en el manga Scar le había matado.

La entrada en El Nido del Diablo incluye al Fuhrer King Bradley, que lucha con él y le vence. Greed es llevado ante Father, que acaba con su cuerpo y mantiene su esencia hasta el momento oportuno.

Cuando el joven Ling Yao llega buscando el poder y la inmortalidad, Father le otorga la oportunidad de albergar a Greed, y él la acepta, por lo que el homúnculo pasa a ocupar un nuevo cuerpo. Greed recuerda y reconoce a Father y a algunos homúnculos, pero gran parte de su memoria fue borrada, al parecer, deliberadamente por Father para que no lo volviera a traicionar. Aunque asegura que Ling no es consciente, cuando Edward le grita que recuerde a Ran Fan, la personalidad de Ling parece aflorar durante un momento. Más tarde se ve cómo Greed entrega un mensaje a los hermanos para que se lo den a Ran Fan, de parte de Ling, lo que confirma que de alguna forma, sí que sigue allí, aunque no maneja su cuerpo del todo o en la mayoría de las situaciones.

Más adelante, se encuentra con la quimera Bido, (uno de sus antiguos amigos) en el almacén de humanos artificiales que hay bajo Central (al parecer era el encargado de vigilarlo) y le asesina brutalmente a pesar de que Bido afirmaba conocerle. Sin embargo, la muerte de la quimera provoca un efecto inesperado: Greed comienza a recobrar sus recuerdos antiguos, y pierde el control, con lo que el alma de Ling resurge y le muestra a Greed la verdad de lo que intenta negar. Que es incapaz de romper los lazos que lo unen con el pasado, se culpa a sí mismo de las muertes de Dorochet, Roa, Martel, y todos sus antiguos compañeros que murieron en El Nido del Diablo y es indigno de llamarse a sí mismo "Avaricia". Había matado a Bido con sus propias manos y Por primera vez en su existencia, el homúnculo experimenta el sufrimiento en su propia alma.

Furioso,Greed irrumpe en el despacho de King Bradley y le ataca furiosamente, preguntando que significan los recuerdos que ve en su cabeza, este le responde que es un idiota y está a punto de vencerle, pero Greed escapa por una ventana. El homúnculo huye de Central hasta la cabaña donde están Edward y sus dos compañeros quimeras, donde parece que Ling Yao vuelve a tener el control de su cuerpo, debido al debilitamiento de Greed. Más tarde este recupera su fortaleza y deja el escondite de Ed, donde este le ofrece que sean compañeros. Greed se niega solo hasta que el alquimista le sigue para proponerle servir a su lado, junto a las dos quimeras. El homúnculo lleno de codicia acepta diciendo que ya no hay paso atrás. Después este junto a los hermanos Elric y los demás combate a los homúnculos Pride y Gluttony, después de la derrota de Gluttony y de la aparente derrota de Pride el homúnculo decide partir para ir a Central derrotar a Father y tener el poder de todo el mundo. Mientras Greed se dirige a Central Ed y los demás están peleando en esta, el ejército de briggs junto a los hermanos Armstrong se están tomando la base de Bradley hasta que Bradley llega y con sus poderes de homúnculo empieza a acabar con el ejército de briggs. Cuando está a punto de eliminarlos llega Greed y le dice a Bradley "Cuanto tiempo Wrath", después de esto Greed ataca a Wrath y empieza la pelea entre los dos poderosos homúnculos. Finalmente Wrath cae a una zona de agua y todos creen que ha muerto incluso Greed pero al parecer este escapo, hay que recordar que en la pelea Wrath mató a un oficial de briggs y a un compañero de Ling Yao (Ling Yao está fusionado con Greed). Greed siguió peleando contra los tanques y soldados ayudando al ejército de Briggs a derrotar a estos enemigos. 

Vuelve a aparecer en el capítulo 104, para derrotar a Father de una vez por todas y Greed le exige que le de su poder, Father le responde que sabía que vendría porque él es su codicia y lo que desean es lo mismo y este no logra detener a Father.

En el capítulo 107, Greed trata de ayudar a Ed, acercándose a Father, y este trata de absorber su piedra filosofal para ganar más poder, sin embargo Greed le dice que solo lo hacía porque sabía que iba a drenar su piedra filosofal y que Ed pudiera atacarlo, pero falla. Aun así, Father tuvo que evitar el ataque de Ed usando su propio cuerpo, lo que lo debilito aún más. Greed se libera y poco después, admite ante Ling que lo que desea no es ser Dios sino llenar el vacío de su interior, tener amigos.

En el capítulo final, 108, mientras combate contra Father, este último intenta volver absorber la piedra de Greed. Lin Yao, en su interior, intenta retener al homúnculo en su cuerpo, a su esencia, para que no sea absorbido por Father, pero Greed, en un acto de generosidad, decide sacrificarse, y se deja absorber por father, con la intención de debilitarlo por dentro, que es lo que hace. Aprovechando su cualidad de endurecer el carbono de su cuerpo, debilita el cuerpo de Father, haciéndolo más frágil a los golpes. Lleno de rabia, este decide eliminarlo, siendo este el fin del homúnculo.

Aun así, antes de morir, Greed expresa que está satisfecho, pues ha podido disfrutar del mejor de los tesoros: la amistad.

The Perfect Guide Book 2 lo pone como el tercer homúnculo creado por Father.

Videojuegos 
Greed aparece en algunos de los videojuegos basados en la serie específicamente el anime:

 Dual Simpathy (como dos de los jefes su forma normal y su forma de escudo)
 Dream Carnival (es uno de los 5 homunculos con los que se puede jugar)

Curiosidades 
 En el anime de 2003, cuando Codicia entra en su estado de armadura completa, su boca no se mueve (a menos que él se ría). Sin embargo, en Brotherhood, cuando usa su armadura, su boca se mueve como en el manga.
 En manga y anime es el primer homúnculo en morir (aunque en el manga y Brotherhood luego renace).

Referencias 

Personajes de Fullmetal Alchemist
Antihéroes

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Greed